Putzig steht für:

 deutscher Ortsname der Stadt Puck (Polen), Hafenstadt in der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Kreis Putzig, ehemaliger preußischer Landkreis
 umgangssprachlich die Bewertung „niedlich“, siehe Kindchenschema

Putzig ist der Familienname von:

 Paul Putzig (1903–1975), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch: